Шэ́рон Вонн Сто́ун (; род. 10 марта 1958) — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».

Биография 

Шэрон Стоун родилась и выросла в Мидвилле, штат Пенсильвания, и в 1975 году окончила среднюю школу. Вскоре она поступила в институт и параллельно, приняв участие в одном из конкурсов красоты, получила контракт с модельным агентством Форда, после чего отправилась покорять Париж и Милан.

Покончив с карьерой модели, Стоун переехала в Нью-Йорк и вскоре дебютировала в незначительной роли в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звёздной пыли», после чего в основном появлялась в эпизодах различных сериалов. Также она играла роли второго плана в фильмах «Непримиримые противоречия», «Копи царя Соломона». Потом играла подружек Стивена Сигала («Над законом»), Арнольда Шварценеггера («Вспомнить всё»), Сильвестра Сталлоне («Специалист»).

Стоун добилась наибольшей известности исполнением роли в фильме «Основной инстинкт». Также она сыграла жертву маньяка в «Щепке», а потом — роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме «На перепутье». За роль жены главного героя (в исполнении Роберта Де Ниро) в фильме «Казино» Мартина Скорсезе Стоун получила «Золотой глобус» и единственную в карьере номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (победа досталась Сьюзан Сарандон за роль в фильме «Мертвец идёт»).

Целый ряд ролей Стоун был номинирован на антипремию «Золотая малина», в том числе она была признана худшей актрисой в 1995 году (за фильмы «На перепутье» и «Специалист»), а также в 2007 году за фильм «Основной инстинкт 2».

Личная жизнь 

В 1984 году Стоун вышла замуж за продюсера Майкла Гринбурга, которого встретила на съёмках фильма «Война в Лас-Вегасе» в том же году. Они разошлись в 1989 году и официально развелись в 1990 году.

На съёмках фильма «Щепка» в 1993 году Стоун встретила продюсера Уильяма Дж. Макдональда. Ради неё Макдональд оставил свою жену, после чего обручился со Стоун. Они расстались в 1994 году. Во время работы над фильмом «Быстрый и мёртвый» в 1994 году Стоун встретила Боба Вагнера, ассистента режиссёра, с которым некоторое время была помолвлена.

14 февраля 1998 года Стоун вышла замуж за , вице-президента и редактора газеты «San Francisco Chronicle». В 2000 году они усыновили мальчика, Роэна Джозефа Бронштейна. В 2003 году Бронштейн подал на развод, в качестве причины указав «непримиримые разногласия». Бракоразводный процесс был завершён в 2004 году, и опекунство над ребёнком было присуждено отцу.

Стоун усыновила второго мальчика, Лэрда Вонна Стоуна, в 2005, и третьего, Куинна Келли Стоуна, в 2006 году. По состоянию на 2018 год Стоун вместе с тремя сыновьями проживает в Западном Голливуде, в доме, ранее принадлежавшем актёру Монтгомери Клифту.

29 сентября 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние.

Фильмография

Награды 
 1993 — Кинонаграда MTV за фильм «Основной инстинкт» в номинации «Лучшая женская роль»
 1993 — Кинонаграда MTV за фильм «Основной инстинкт» в номинации «Самая желаемая женщина»
 1994 — «Золотая малина» за фильмы «На перепутье» и «Специалист» в номинации «Худшая актриса года»
 1995 — Women in Film Crystal Awards
 1996 — «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль (драма)» и номинация на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Казино»
 2000 — Lucy Award
 2003 — Звезда на голливудской «Аллее славы»
 2004 — Эмми за телесериал «Практика» в номинации «Лучшая приглашённая актриса драматического сериала»
 2006 — Women’s World Awards — World Charity Award
 2007 — «Золотая малина» за фильм «Основной инстинкт 2» в номинации «Худшая актриса года»
 2013 — Премия саммита мира за вклад в борьбу со СПИДом

Примечания

Ссылки 

Общественные деятели США
Члены Демократической партии США
Активисты ЛГБТ-движения в США
СПИД-активисты
Киноактрисы США
Выпускники Эдинборского университета Пенсильвании